Schager ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schager (* 1971), österreichischer Opernsänger (Tenor)
 Helga Schager (* 1955), österreichische Künstlerin
 Herbert Schager (* 1952), österreichischer Künstler 

Siehe auch:
 Schagerl